Die Saison 2017/18 der Oberliga Hamburg war die 73. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 10. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2016/17:
 TuS Dassendorf (Titelverteidiger)
 TSV Buchholz 08
 SC Victoria Hamburg
 Wandsbeker TSV Concordia
 TuS Osdorf
 Wedeler TSV
 SV Rugenbergen
 VfL Pinneberg
 SC Condor Hamburg
 FC Türkiye Wilhelmsburg
 SV Curslack-Neuengamme
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 Niendorfer TSV
 FC Süderelbe
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2016/17:
 Hammonia: FC Teutonia 05 Ottensen (Meister), Hamburger SV III (Vizemeister)
 Hansa: TSV Sasel (Meister), SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt (Vizemeister)

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise

2017
Oberliga Hamburg 2017/18